https://www.facebook.com/Contrada-Borgonovo-1609385772608205/
La Contrada si trova nella zona sud-ovest di Fucecchio. Nata relativamente più tardi rispetto alle altre, ha vissuto un notevole sviluppo nel XX secolo, diventando una delle realtà commerciali più importanti del comune.

Nell'area della contrada sono ricompresi lo Stadio comunale e Piazza XX Settembre, dove è presente il Monumento commemorativo ai Caduti delle due Guerre Mondiali.

Confina con le Contrade Ferruzza, Sant'Andrea, Samo e Porta Bernarda. I suoi colori sono il bianco ed il rosso, che simboleggiano valore ed intraprendenza. Nel 1984, è stato fondato il Gruppo Musici, formato da tamburini e chiarine, a cui nel 1993 si è aggiunto il gruppo degli sbandieratori.

La Contrada oggi
La Contrada Borgonovo è una delle Contrade più piccole ma più popolose del Palio di Fucecchio. Ha disputato 24 finali su 30 Palii corsi (record assoluto), vincendo 5 volte (nel 1983, 1986, 1988, 1995 e 2021) se escludiamo la carriera del 1985.

Rivalità con la Contrada Botteghe 
La rivalità con la Contrada Botteghe nasce presumibilmente nel Palio del 1985. Nella finale di quell'anno, il Borgonovo arrivò primo al traguardo, ma venne declassato al secondo posto dai Giudici di gara, i quali notarono nei filmati di gara "presunte scorrettezze" del fantino bianco rosso (Albertino) nei confronti dei fantini delle Contrade Samo e Botteghe.

Il titolo passò dunque alla seconda classificata, ovvero proprio alla Contrada Botteghe. In seguito agli screzi e alle polemiche per la decisione dei giudici, i rapporti fra le due Contrade si sono incrinati.
Nel 1986, la Contrada Borgonovo si riprese una bella rivincita, con il trionfo di Fabrizio Ungheria e Swam.
Nel 1988, vi fu un altro episodio che aumentò la rivalità fra le due Contrade: la Contrada Botteghe (Bastiano su Bahileven), in testa fin dall'inizio, si vide portar via la vittoria dal Borgonovo (Frasca su Conte Vajolet) per una sola "incollatura" (lunghezza) proprio sul palo dell'arrivo.

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Numeri e Curiosità
La Contrada Borgonovo:
 Detiene il record di Finali disputate: 23/32 (segue Sant'Andrea con 21/32);
 è stata la prima contrada a vincere 2 palii (1983 e 1986 se escludiamo il 1985);
 ha detenuto per 19 anni il primato di maggior numero di palii vinti (1986/2005);
 Massimo Donatini detto "Stoppa" nel 1995, vince il Palio come esordiente;
 Stoppa detiene il record di carriere corse con il Borgonovo (10 presenze), seguito da Bucefalo (5) e Frasca (4);
 Varco II (2004) è l'unico cavallo ad aver corso anche il Palio di Siena, due anni prima (16 agosto 2002, nell'Oca montato da Brio);
 dopo 31 carriere, Bighino è il primo fantino sardo a vestire il giubbino bianco rosso;
 è l'unica contrada ad essere stata eliminata per due carriere consecutive (due volte: 1997/1998 e 2011/2012)

Le strade della Contrada

La Contrada Borgonovo è il rione più piccolo, a livello territoriale, dopo Sant'Andrea; si estende in un quadrato che va da Viale Buozzi a Via Fucecchiello e da Via Dante a Via Fucini (confina rispettivamente con Sant'Andrea, Samo, Porta Bernarda e Ferruzza). All'interno abbiamo due Piazze importanti per la Contrada bianco rossa: Piazza XX Settembre (parcheggio centrale in Fucecchio) e Piazza Goldoni (ex sede storica della Cena della Vigilia).
La strada principale è quella della Sede, Via Leonardo da Vinci; non meno importante è Via Carducci, che attraversa tutto il territorio. Vi sono anche: Via Arc. Ruffino, Via Cavallotti, Via Giotto, Via Michelangelo, Via de' Cadolingi, Via Giusti, Via Verga, Via Boccaccio, Via Tondoli, Via Sanzio, Via della Repubblica, Via De Nicola, Via Dorè e la nuova Via Copernico.
Fra le strutture ed i luoghi pubblici, in Borgonovo troviamo: lo Stadio Comunale "F. Corsini", la Palestra Comunale (e annessa Palestra geodetica), le Scuole Elementari "G. Carducci", le Scuole Medie "Montanelli-Petrarca", giardini pubblici "Il Giuggiolo", giardini pubblici in P.za Goldoni, la principale fermata autubus e l'ingresso alla galleria "Le Contrade" c/o P.za XX Settembre.

Il Consiglio Direttivo 2014/2016

Ufficio di Presidenza

Presidente: Consorti Matteo; Vice Presidente: Marconcini Enzo; Segretario: Carusi Giacomo; Tesoriere: Cecconi Filippo; Rappresentante di Contrada: Donati Andrea;

Cariche e Responsabilità

Capitano: Zucchi Roberto; Gruppo Cucina: Lami Federica, Cavallini Marzia, Menichetti Monica, Mannini Rosetta; Resp. Sfilata: Zucchi Elena, Fontanelli Maura; Resp. di Sala: Marconcini Sara; Resp. de "Il Borgo": Cecconi Glauco, Meacci Alessandro, Cecconi Filippo, Caturegli Matteo; Resp. Bar: Fagioli Emanuele, Leone Elisa; Resp. Musici e Sbandieratori: Grassini Virginia; Resp.Social Network and PA: Caturegli Matteo; Resp.Addobbi and Gadgets: Marconcini Sara, Merlotto Gianmarco; Resp.Rapporti Bambini: Gabrielli Mirco; Resp.Calcetto: Cecconi Glauco.

Il Consiglio Direttivo 2014/2016 al completo

Carusi Giacomo, Caturegli Matteo, Cecconi Filippo, Cecconi Samantha, Consorti Matteo, Costagli Lorenzo, Donati Andrea, Fagioli Emanuele, Fefè Emanuele, Fontanelli Maura, Gabrielli Mirco, Grassini Virginia, Grilli Massimo, Grilli Uliviero, Guidotti Carla, Lami Federica, Leone Elisa, Magnani Italiana, Magnani Ugo, Marconcini Enzo, Marconcini Sara, Meacci Alessandro, Merlotto Gianmarco, Sani Gianfranco, Elena Zucchi, Roberto Zucchi.

Gruppo Stalla

Capitano: Zucchi Roberto; Mangini: Meacci Alessandro, Donati Andrea; Barbaresco: Fefè Emanuele; Aiuto barbaresco: -.

Veterinario: -. Maniscalco: -.

Termine Mandato del C.D.: Giugno 2016

Collegamenti esterni
Sito ufficiale della Contrada Borgonovo
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it
 
 Sito Il Donati
  Sito Palii d'Italia

Borgonovo